14-й чемпионат Украины по футболу был разыгран с 15 июля 2004 года по 16 июня 2005 года. Победителем стал донецкий «Шахтёр».

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Лауреаты сезона

Лучший игрок

Лучший тренер

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика чемпионата

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 2004/2005 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 2004/2005 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 2004/2005 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 2004/2005 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2004/2005 на wildstat.ru
 Сезон 2004/2005 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 2004/2005 на stat-football.com

2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005
Футбол на Украине в сезоне 2004/2005